Termin IDE ima više značenja.

 Inzulizin, enzim
 Integrisano razvojno okruženje, softver
 IDE мотор
 Паралелни ATA